Plaats in Indonesië
 Sidowarek (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sidowarek (Plemahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java